Localidades
Oxford
Oxford (Alabama)
Oxford (Arkansas)
Oxford (Carolina do Norte)
Oxford (Geórgia)
Oxford (Idaho)
Oxford (Indiana)
Oxford (Iowa)
Oxford (Kansas)
Oxford (Maine)
Oxford (Maryland)
Oxford (Massachusetts)
Oxford (Michigan)
Oxford (Mississippi)
Oxford (Nebraska)
Oxford (Nova Jérsei)
Oxford (Ohio)
Oxford (Pensilvânia)
Oxford (Wisconsin)
Oxford Town
Oxford Junction
Condado de Oxford

Outros
Universidade de Oxford
Oxford English Dictionary
Oxford Latin Dictionary
Movimento de Oxford
Oxford (tecido)
Airspeed Oxford
Sapato oxford

Desambiguação